Буенаві́ста ( — гарний вид) — назва багатьох географічних пунктів в іспаномовних країнах:

 Буенавіста (Алама-де-Гранада) — місто в іспанській провінції Гранада, муніципалітет Алама-де-Гранада
 Буенавіста (Балеарські острови) — місто на Балеарських островах
 Буенавіста (Бохоль) — муніципалітет філіппінської провінції Бохоль
 Буенавіста (Бояка) — муніципалітет колумбійського департаменту Бояка
 Буенавіста (Галера) — місто в іспанській провінції Гранада, муніципалітет Галера
 Буенавіста (Гімарас) — муніципалітет філіппінської провінції Гімарас
 Буенавіста (Кесон) — муніципалітет філіппінської провінції Кесон
 Буенавіста (Кіндіо) — муніципалітет колумбійського департаменту Кіндіо
 Буенавіста (Кордова) — муніципалітет колумбійського департаменту Кордова
 Буенавіста (Лас-Пальмас) — муніципалітет в іспанській провінції Лас-Пальмас
 Буенавіста (Малага) — муніципалітет в іспанській провінції Малага
 Буенавіста (Маріндуке) — муніципалітет філіппінської провінції Маріндуке
 Буенавіста (Мексика) — місто у мексиканському штаті Мехіко
 Буенавіста (Мурсія) — місто в іспанській провінції Мурсія
 Буенавіста (Навья) — місто в іспанській провінції Астурія, муніципалітет Навья
 Буенавіста (Північний Агусан) — муніципалітет філіппінської провінції Північний Агусан
 Буенавіста (Пілонья) — місто в іспанській провінції Астурія, муніципалітет Пілонья
 Буенавіста (Пінос-Пуенте) — місто в іспанській провінції Гранада, муніципалітет Пінос-Пуенте
 Буенавіста (Саламанка) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Буенавіста (Салас) — місто в іспанській провінції Астурія, муніципалітет Салас
 Буенавіста (Сукре) — муніципалітет колумбійського департаменту Сукре
 Буенавіста (Сьєро) — місто в іспанській провінції Астурія, муніципалітет Сьєро
 Буенавіста (Тапья-де-Касар'єго) — місто в іспанській провінції Астурія, муніципалітет Тапья-де-Касар'єго
 Буенавіста (Тінео) — місто в іспанській провінції Астурія, муніципалітет Тінео
 Буенавіста (заповідник) — біосферний заповідник на Кубі
 Буенавіста-Полігоно — місто в іспанській провінції Толедо
 Буенавіста-де-Абахо — місто в іспанський провінції Санта-Крус-де-Тенерифе
 Буенавіста-де-Арріба — місто в іспанський провінції Санта-Крус-де-Тенерифе
 Буенавіста-де-Вальдавія — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Буенавіста-де-Куельяр — місто у мексиканському штаті Герреро
 Буенавіста-дель-Норте — місто в іспанський провінції Санта-Крус-де-Тенерифе
 Буенавіста-і-Лос-Сілос — муніципалітет в іспанській провінції Лас-Пальмас

Див. також 
 Буена-Віста